Сан Сипријан има више значења:

 Сан Сипријан, Сипријан де Абахо (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Сипријан (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Сипријан (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику